Juan Peralta, ciclista spagnolo
Juan Peralta, giocatore di calcio a 5 paraguaiano
Juan Pablo Peralta, calciatore argentino
Juan Esteban Peralta, calciatore paraguaiano